Королева Христина може означати:
 Христина I — шведська королева
 Королева Христина (фільм) (1933) — фільм про шведську королеву Христину
 Марія Христина Австрійська (1858—1929) — королева-регент Іспанії після смерті свого чоловіка, Альфонсо XII
 Христина Данська — герцогиня Миланська

Королі
Персоналії за алфавітом